

Patronymie 
 Isaac de Caus, architecte et ingénieur,  ;
 Salomon de Caus, architecte, théoricien de la musique, hydraulicien, .

Homonymie de patronyme